Gereba (Kramatmulya), een plaats in Indonesië
Gereba (Cipaku), een plaats in Indonesië